Bron peut faire référence à :

Patronyme 

 Achille Bron (1867-1949), peintre français
 Alain Bron, écrivain français
Alice Bron, (1850-1904), philanthrope belge 
 Eleanor Bron, actrice anglaise
 André François Bron de Bailly, général français
 Jean-Stéphane Bron, réalisateur suisse
 Patrick Bron (né en 1953), musicien suisse.
 Philibert Joseph Bron (1791-1870, peintre, dessinateur et lithographe belge.
 Philippe Bron (né en 1958), skieur acrobatique français.
 Vladimir Bron (1909-1985), chimiste et problémiste soviétique

Toponymie 

 Bron, commune française, limitrophe de Lyon, dans le département du Rhône
 Le Canton de Bron, division administrative française, située dans le département du Rhône
 Bron est un mot servant en breton à désigner des hauteurs, avec ses variantes bré, bren, brin, bran (bron ayant le sens spécifique de hauteur arrondie).

Cinéma et télévision 

 Bron, série télévisée dano-suédoise diffusée depuis 2011 sur SVT1 et DR1

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme français